38-й чемпионат мира по кёрлингу среди женщин проходил с 19 по 27 марта 2016 года в Суифт-Карренте (Саскачеван, Канада) с участием 12 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 6-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Швейцарии.

Команды-участницы 
  — команда страны-организатора;
 7 лучших команд по итогам чемпионата Европы 2015:
 
 
 
 
 
 
 
 победитель европейской квалификационной серии матчей:
 
 две лучших команды по итогам Тихоокеанско-Азиатского чемпионата 2015:
 
  Южная Корея
  — представитель Америки.

Система проведения чемпионата 
На предварительном этапе 12 команд проводят однокруговой турнир, по результатам которого четвёрка лучших выходит в плей-офф (в случае равенства побед проводятся дополнительные матчи за выход в плей-офф — тай-брейк). Две лучшие команды проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Игровая арена 
Чемпионат мира проходил в крытой спортивной арене «Credit Union iPlex».

Хоккейная арена «Centennial Civic Centre» открыта в 1967 году. В 2007 преобразована в хоккейно-кёрлинговый комплекс и получила нынешнее название. Вместимость — 2879 зрителей. Является домашней ареной для хоккейной команды «Суифт-Каррент Бронкос», выступающей в Западной хоккейной лиге. Также используется для соревнований по лякроссу.

В 2010 году «Credit Union iPlex» уже принимала чемпионат мира по кёрлингу среди женщин.

Составы команд

Предварительный этап 
Цветом выделены команды, вышедшие в плей-офф.

Сессия 1
Суббота, 19 марта, 14:00

Сессия 2
Суббота, 19 марта, 19:00

Сессия 3
Воскресение, 20 марта, 9:00

Сессия 4
Воскресение, 20 марта, 14:00

Сессия 5
Воскресенье, 20 марта, 19:00

Сессия 6
Понедельник, 21 марта, 9:00

Сессия 7
Понедельник, 21 марта, 14:00

Сессия 8
Понедельник, 21 марта, 19:00

Сессия 9
Вторник, 22 марта, 9:00

Сессия 10
Вторник, 22 марта, 14:00

Сессия 11
Вторник, 22 марта, 19:00

Сессия 12
Среда, 23 марта, 9:00

Сессия 13
Среда, 23 марта, 14:00

Сессия 14
Среда, 23 марта, 19:00

Сессия 15
Четверг, 24 марта, 9:00

Сессия 16
Четверг, 24 марта, 14:00

Сессия 17
Четверг, 24 марта, 19:00

Плей-офф

1 против 2
Пятница, 25 марта, 19:00

3 против 4
Суббота, 26 марта, 14:00

Полуфинал
Суббота, 26 марта, 19:00

Матч за 3-е место
Воскресенье, 27 марта, 10:00

Финал
Воскресенье, 27 марта, 15:00

Итоги

Положение команд

Призёры 
В столбце А указана игровая функция кёрлингисток (С — скипы, В — вице-скипы, Св — свиперы). В столбце И — количество проведённых кёрлингисткой игр.

Примечания

Ссылки 
 
 Чемпионат мира на сайте Всемирной федерации кёрлинга
 Чемпионат мира 2016 на сайте результатов и статистики WCF
 Eye Opener () — официальное ежедневное издание чемпионата, издаётся Curling Canada:
 
 Eye Opener — Выпуск 1, 19 марта 2016
 
 
 
 
 Eye Opener — Выпуск 6, 24 марта 2016
 
 Eye Opener — Выпуск 8, 26 марта 2016
 
 Видео: плейлист 2016 Ford World Women's Curling Championship FULL GAMES (полные записи матчей; 19 видео) на YouTube-канале World Curling TV

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2016

Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Международные спортивные соревнования в Саскачеване